GHB est un sigle qui peut désigner :
 gamma-hydroxybutyrate, un psychotrope dépresseur, utilisé à des fins médicales ou à des fins détournées.

GHB est un nom qui peut désigner :
 GHB, un film français réalisé par Laetitia Masson et sorti en 2014.